Batalla de Dunkerque puede referirse a:

 La Batalla de Dunkerque de 1639, durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) dentro del contexto de la Guerra de los Ochenta Años (1568 – 1648) entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y España.
 La Batalla de las Dunas de 1658, durante la Guerra franco-española (1635-1659) y la Guerra anglo-española (1655–1660).
 La Batalla de Dunkerque de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
 La Operación Dinamo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).